Jankovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Jankovice, comune del distretto di Kroměříž, nella regione di Zlín
Jankovice, comune del distretto di Pardubice, nell'omonima regione
Jankovice, comune del distretto di Uherské Hradiště, nella regione di Zlín